Guram Tušišvili (* 5. února 1995 Tbilisi, Gruzie) je gruzínský zápasník-judista.

Sportovní kariéra 
Pochází z obce Kodžori na předměstí Tbilisi. S judem začínal v 11 letech v klubu Ševardeni v Tbilisi pod vedením Gurama Modebadzeho. Vrcholově se připravuje v klubu Dinamo pod vedením Bata Džikuriho. V gruzínské seniorské reprezentaci se pohybuje od roku 2004 a od roku 2017 pravidelně startuje v těžké váze nad 100 kg.

Guram Tušišvili je levoruký judista s krásnými hody te-waza a goši-waza, osobní technika sode-curikomi-goši.

Vítězství 
 2017 - 1x světový pohár (Baku)

Výsledky

Odkazy

Reference 

 Rineris dammartschebeli - Interviu Guram Tušišviltan (dasasruli), sportall.ge 2015
 Guram Tušišvili: Davamtkiceb, rom šemtchvevit ar momigia, sportall.ge 2017

Související články 
 Sport v Gruzii

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Gurama Tušišviliho na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Gurama Tušišviliho na Judobase.org

Gruzínští judisté
Narození v roce 1995
Narození 5. února
Žijící lidé
Muži
Vítězové Evropských her v judu